Orttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orttjärnen (Arnäs socken, Ångermanland, 703170-165972), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Orttjärnen (Arnäs socken, Ångermanland, 704310-165149), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn